East End Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 East End Historic District (Lowndes County, Georgia), NRHP-Nr. 05000427
 East End Historic District (Thomas County, Georgia), NRHP-Nr. 84001254
 East End Historic District (Massachusetts), NRHP-Nr. 80000461
 East End Historic District (Mississippi), NRHP-Nr. 87000470
 East End Historic District (New York), NRHP-Nr. 85002426
 East End Historic District (North Carolina), NRHP-Nr. 07001497
 East End Historic District (Ohio), NRHP-Nr. 84000419
 East End Historic District (Texas), NRHP-Nr. 75001979
 East End Historic District (West Virginia), NRHP-Nr. 78002800
 East End Historic District (Wisconsin), NRHP-Nr. 03000699